Sydamerikanska mästerskapet i basket 1953 spelades i Montevideo, Uruguay och vanns av Uruguay. Rekordmånga 7 lag deltog.

Slutställning
 Uruguay
 Brasilien
 Chile
 Paraguay
 Peru
 Ecuador
 Colombia

Resultat
Alla mötte varandra en gång var, och spelade totalt sex matcher.

Externa länkar

FIBA.com archive for SAC1953

1953 i Uruguay
Basket i Uruguay
Sportåret 1953
1953
Sportevenemang i Montevideo
Internationella sportevenemang i Uruguay
Montevideo under 1900-talet